Mary Reilly, roman américain de Valerie Martin, publié en 1990, reprenant une partie de la thématique de L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, nouvelle de Robert Louis Stevenson (1886) ;
Mary Reilly, film américain adapté du roman de Valerie Martin, réalisé par Stephen Frears, sorti en 1996.